Les désignations de Bayer D Carinae (D Car) et d Carinae (d Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 D Carinae, ou HR 3159, est une étoile bleu-blanc de la séquence principale de cinquième magnitude ;
 d Carinae, ou V343 Carinae, est une géante bleue de quatrième magnitude.

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire